Iliești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Iliești (Alba), Dorf im Kreis Alba
Iliești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj